Frymburk, comune mercato in Boemia Meridionale (distretto di Český Krumlov)
 Frymburk, comune nella regione di Plzeň (distretto di Klatovy)